Aksiom izbora
Aksiom prebrojiva izbora
Axiom of Choice